Каля́зин — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Калязин, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 25 сентября 1917 (посмертно).
 Калязин, Алексей Филиппович — Георгиевский кавалер; полковник; 25 сентября 1917.

Топоним 
 Калязин — город в России, административный центр Калязинского района Тверской области.
 Калязин — железнодорожная станция на линии Москва — Сонково в городе Калязине Тверской области.

См. также 
 Халюзин